Роберт Эверард Вудсон (, 28 апреля 1904 — 6 ноября 1963) — американский ботаник.

Биография 
Роберт Эверард Вудсон родился в Сент-Луисе 28 апреля 1904 года.

Вудсон был куратором Гербария в Ботаническом саду Миссури и профессором в Henry Shaw School of Botany в Вашингтонском университете. Роберт Эверард был членом кафедры ботаники в Вашингтонском университете. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Роберт Эверард Вудсон умер в Сент-Луисе 6 ноября 1963 года.

Научная деятельность 
Роберт Эверард Вудсон специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1931. New or otherwise noteworthy Apocynaceae of tropical America.
 1933. Studies in the Apocynaceae, IV. The American genera of Echitoideae.
 1937. Contributions toward a Flora of Panama.
 1938. Apocynaceae: (Asclepiadales) (North American flora). Ed. The New York Bot. Garden.
 1950. Flora of Panama: Part iv, Piperaceae to Monimiaceae. Ed. Missouri Bot. Garden.
 1967. Flora of Panama: Part vi, Oxalidaceae to Turneraceae.
 Woodson, RE, RJ Seibert. 1937. Contributions toward a Flora of Panama I: Collections in the provinces of Chiriquí, Coclé, & Panama during the summer of 1935. 210 pp.
 1938. Contributions toward a Flora of Panama II: Miscellaneous collections during 1936-1938. 840 pp.
 Woodson, RE; H Allen; RJ Seibert. 1939. Contributions toward a Flora of Panama III: Collections during the summer of 1938. 324 pp.
 1943. Flora of Panama: Part ii, Cycadaceae-Pontederiaceae. Ed. Missouri Bot. Gardens. 576 pp.
 1945. Flora of Panama: Part III, Juncaceae — Orchidaceae . Ed. Missouri Bot. Gardens. 593 pp.
 1948. Flora of Panama: Part v, Lauraceae to Leguminosae. Ed. Missouri Bot. Gardens. 448 pp.
 Woodson, RE, E Schlittler, JA Schneider, HW Youngken. 1957. Rauwolfia: botany, pharmacognosy, chemistry & pharmacology
 1958. Flora of Panama: Part vii, Passifloraceae-Cornaceae. Ed. Missouri Bot. Gardens. 366 pp.
 1969. Flora of Panama: Part ix, Convolvulaceae to Compositae.

 Почести 
Род растений Woodsonia L.H.Bailey семейства Пальмовые был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Allotoonia woodsoniana (Monach.) J.F.Morales & J.K.Williams
 Aspidosperma woodsonianum Markgr.
 Echites woodsonianus Monach.
 Matelea woodsonii Shinners
 Metastelma woodsonii Acev.-Rodr.
 Pappobolus woodsonianus Cuatrec.
 Werauhia woodsoniana (L.B.Sm.) J.R.Grant
 Maytenus woodsonii Lundell in Woodson & Seibert
 Grammica woodsonii (Yunck.) Holub
 Costus woodsonii Maas
 Sphaeradenia woodsonii Harling
 Cleidion woodsonianum Croizat
 Tussacia woodsonii C.V.Morton
 Eschweilera woodsoniana Dwyer
 Struthanthus woodsonii Cufod.
 Wercklea woodsonii (A.Robyns) Fryxell
 Blakea woodsonii Gleason
 Sarcoglottis woodsonii (L.O.Williams) Garay
 Peperomia woodsonii Trel.
 Solanum woodsonii Correll.

 Примечания 

 Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.
 Caroline K. Allen, David J. Rogers, Lorin I. Nevling, Jr.: «Robert Everard Woodson, Jn. (1904—1963)». In: Brittonia, Vol. 17, No. 1 (30 January 1965).
 Edgar Anderson, George B. Van Schaack: «Robert Everard Woodson, Jr. 1904 — 1963». In: Taxon. 13, No. 2, March 1964.
 Walter H. Lewis. «Graduate Students of Robert E. Woodson, Jr.» In: Annals of the Missouri Botanical Garden'', Vol. 52, No. 3.

Ссылки 
 Caroline K. Allen, David J. Rogers, Lorin I. Nevling, Jr.: «Robert Everard Woodson, Jn. (1904—1963)». In: Brittonia, Vol. 17, No. 1 (30 January 1965)
 Edgar Anderson, George B. Van Schaack: «Robert Everard Woodson, Jr. 1904 — 1963». In: Taxon. 13, No. 2, March 1964
 Walter H. Lewis. «Graduate Students of Robert E. Woodson, Jr.» In: Annals of the Missouri Botanical Garden, Vol. 52, No. 3

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе